Вермилион има више значења:
 Округ Вермилион (Илиноис)
 Округ Вермилион (Индијана)
 Округ Вермилион (Луизијана)
 Вермилион (Јужна Дакота)
 Вермилион (Илиноис)
 Вермилион (Канзас)
 Вермилион (Минесота)
 Вермилион (Охајо)